Ла Тринидад има више значења:

 Ла Тринидад (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Тринидад, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Тринидад, Ла Лусита, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Тринидад, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Тринидад (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Тринидад (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Тринидад (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Тринидад (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Тринидад (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Тринидад (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Тринидад (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Тринидад (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Тринидад (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Тринидад, Ел Агвакате (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Тринидад, Маркос Гонзалез Гонзалез (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Тринидад (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Тринидад, Ел Ваље (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Тринидад (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Тринидад (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Тринидад (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Тринидад (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Тринидад (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад, Анексо ла Реванча (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад, Косалапа (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тринидад (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тринидад (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тринидад (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тринидад (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тринидад (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Тринидад (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тринидад (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тринидад (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тринидад (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тринидад (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тринидад, Ранчо де Хуан Хосе Ороско (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тринидад (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тринидад (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тринидад (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тринидад, Ел Рифле (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тринидад, Лас Гранхас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тринидад (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тринидад (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тринидад (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тринидад (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тринидад (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тринидад (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тринидад (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тринидад (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тринидад (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тринидад (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Тринидад, Ехидо Колонија Сочитла (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Тринидад (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Тринидад (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Тринидад (Тланалапа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Тринидад (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Тринидад (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тринидад (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тринидад (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тринидад (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тринидад (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тринидад (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тринидад (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тринидад (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тринидад (Кваутитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Тринидад (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Тринидад (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Тринидад (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Тринидад (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тринидад (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тринидад (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Тринидад (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Тринидад, Ел Куихе (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Тринидад (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Тринидад, Ел Седрито (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Тринидад (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Тринидад (Коикојан де лас Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Тринидад (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Тринидад (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Тринидад (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Тринидад, Ондура де Нанче (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Тринидад, Лос Обос (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Тринидад (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Тринидад (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Тринидад (Чијаузинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Тринидад (Чила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Тринидад (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Тринидад (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Тринидад (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Тринидад (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Тринидад (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Тринидад (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Тринидад (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тринидад (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тринидад (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тринидад (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тринидад (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тринидад (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тринидад (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тринидад (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тринидад (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тринидад (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Тринидад (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тринидад (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тринидад (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тринидад (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тринидад (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тринидад, Реал де ла Тринидад (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тринидад (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Тринидад (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Тринидад (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Тринидад (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Тринидад (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Тринидад (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Тринидад, Тринидад (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Тринидад (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Тринидад (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Тринидад (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Тринидад (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тринидад (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тринидад (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тринидад (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тринидад, Сан Хосе де ла Есперанза (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тринидад (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тринидад (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тринидад (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тринидад (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Тринидад (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Тринидад (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику